Jasmunder Bodden steht für die beiden Randgewässer:

 Großer Jasmunder Bodden 
 Kleiner Jasmunder Bodden